

Кизилкумський сільський округ — адміністративна одиниця, Жетисайський район, Туркестанська область
 Кизилкумський сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Кизилкумський сільський округ — адміністративна одиниця, Шардаринський район, Туркестанська область